

Persone
 Edith Bouvier Beale (1917-2002) – cabarettista e modella statunitense, cugina di Jacqueline Kennedy Onassis
 Edith Ewing Bouvier Beale (1895-1977) – zia di Jacqueline Kennedy Onassis
 Kurtley Beale (1989) – rugbista a 15 australiano
 Robert Beale (1884-1950) – calciatore inglese, di ruolo portiere
 Simon Russell Beale (1961) – attore inglese

Altro
 Cifrario Beale – cifrario, ancora irrisolto, utilizzato nel 1822 da Thomas J. Beale

Pagine correlate
 Bale